Колыхалов — русская фамилия.

Известные носители 
 Колыхалов, Владимир Анисимович (1934—2009) — советский писатель.
 Колыхалов, Геннадий Иванович (род. 1938) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1988). 
 Колыхалов, Станислав Сергеевич (род. 1986) — российский парафутболист, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.